Тази статия описва представянето на националния отбор на България на Европейското първенство по футбол през 1960 г..

Квалификации

Резултати

Играчи

Треньори

Финална фаза 
 не се класира за финалната фаза.

Статистика

Югославия – България

България – Югославия

Източници 
 EU-Football.info
 ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

Европейско първенство по футбол 1960
1960